Soglio kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Soglio, Piemonte, kommun, Piemonte, Provincia di Asti,

Schweiz 

 Soglio, Schweiz, ort i kantonen Graubünden,